Roçadas ist der Familienname folgender Personen:
 José Augusto Alves Roçadas (1865–1926), portugiesischer Offizier

Roçadas bezeichnet außerdem:
 Fortaleza Fortes Roçadas, Festung in Angola
 Roçadas (Ort), Ort auf Santa Catarina do Fogo (Concelho)
 Vila Roçadas, ehemaliger Name von Xangongo, Ort in Angola